Масарандуба (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Масарандуба (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.